Monchaux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Monchaux-sur-Écaillon, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Monchaux-Soreng, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,